flaga powiatu brzeskiego – dla powiatu brzeskiego w województwie małopolskim
 flaga powiatu brzeskiego – dla powiatu brzeskiego w województwie opolskim